US Open 2011 a fost cea de-a 131-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 29 august – 12 septembrie 2011, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Rafael Nadal și Kim Clijsters au fost campionii en-titre. Din cauza unei accidentări musculare abdominale, Clijsters a optat să nu-și apere titlul. Nadal a pierdut în finală în fața lui Novak Djokovic.

Campioni
Novak Djokovic l-a învins pe campionul en-titre Rafael Nadal într-o revanșă a finalei anului precedent, câștigând titlul la simplu masculin. A fost primul său titlu la US Open, al treilea său major al anului și al patrulea titlu major în general.

Simplu feminin a fost câștigat de capul de serie nr.9 Samantha Stosur care a devenit prima campioană a Australiei din 1973. Acesta a fost primul ei titlu de Grand Slam la simplu feminin.

Perechea austro-germană Jürgen Melzer și Philipp Petzschner a câștigat la dublu masculin. Pentru ambii, a fost primul titlul de la US Open și a doua victorie generală la dublu de Grand Slam.

Dublu feminin a fost câștigat de cuplul american Liezel Huber și Lisa Raymond. Pentru Huber a fost al doilea titlu la US Open și al cincilea la general. Pentru Raymond a fost al treilea  titlu la US Open și al șaselea la general.

Dublul mixt a fost câștigat de cuplul american Melanie Oudin și Jack Sock, care au început cu wild card. Ambii tenismeni au câștigat primul lor titlu de Grand Slam.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte

Seniori

Juniori

Premii în bani
USTA a anunțat că premiile totale la US Open 2011 au crescut cu peste un milion de dolari ajungând la un record de 23,7 milioane de dolari. Atât campionii masculin cât și feminin de la US Open vor câștiga un record de 1,8 milioane de dolari, cu posibilitatea de a câștiga un milion de dolari suplimentar pe baza performanțelor lor în seria Olympus US Open.

* per echipă

Note

2011
2011 în tenis
2011 în Statele Unite ale Americii